Roberts Savaļnieks, né le  à Valmiera, est un footballeur international letton. Il évolue au poste d'ailier ou attaquant au Rīgas FS.

Carrière 

Roberts Savaļnieks honore sa première sélection internationale le  lors d'un match amical contre la Slovaquie.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat de Lettonie en 2009 avec le FK Liepājas Metalurgs puis en 2015 avec le FK Liepāja.

Il gagne aussi la Coupe baltique en 2016.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international letton
Joueur du FK Liepājas Metalurgs
Joueur du Jagiellonia Białystok
Joueur du FK Liepāja
Joueur du FK RFS
Naissance en février 1993
Naissance à Valmiera